Jaume el Just (1267 - 1327), Jaume I de Sicília, II d'Aragó i III de Mallorca, comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Jaume II de Mallorca (1243 - 1311), rei de Mallorca i comte de Provença i Cerdanya 
 Jaume II d'Urgell (1380 - 1433), comte d'Urgell 
 Jaume II Crispo (1426 - 1447), duc de Naxos
 Jaume II d'Escòcia (1430 - 1460), rei d'Escòcia 
 Jaume II de Xipre (1440 - 1473), rei de Xipre 
 Jaume II d'Anglaterra i VII d'Escòcia (1633 - 1701), rei d'Anglaterra i Escòcia